Коло́нка (зменшувальна форма від «колона»; «стовпець») — технічний пристрій у вигляді стовпця, вертикального циліндра.

Техніка 
 Кермова колонка — елемент кермового управління автомобіля.
 Кермова колонка — деталь велосипеда.
 Звукова колонка — пристрій випромінення звуку у складі акустичної системи або побутовий синонім терміна «Акустична система».
 Хроматографічна колонка — пристрій для хроматографії.
 Водорозбірна колонка — пристрій для подавання води з системи централізованого водопостачання.
 Насос-колонка — ручний водяний насос.
 Паровозна колонка — пристрій для заправляння паровозів водою.
 Паророзбірна колонка — елемент конструкції паровоза.
 Водонагрівальна колонка — проточний водонагрівач настінного типу.
 Колонка — установка для заправлення на автозаправних станціях:
 Бензороздавальна колонка
 Колонка — стовпець друкарського набору, а також його відбиток на аркуші.

Біологія 
 Кортикальна колонка — група нейронів у корі головного мозку.
 Колонка — частина квітки, утворена зростанням андроцею і гінецею.

Інше 
 Колонка — жанр аналітичної журналістики

Топонім

Колонка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Колонка — селище, Красносулінський район, Ростовська область